Hottonia steht für:

Wasserfedern Primuloideae

ist der Name folgender Vereine:

Hottonia  Verein für Aquarien- und Terrarienkunde Hottonia e.V.